Vyvolený je označení pro:
Vyvolený (Thomas Mann) – román Thomase Manna
Vyvolený (Strážci času) – román  Marianne Curleyové
Vyvolený (film) – film M. Night Shyamalana
účastníka reality show Vyvolení